Čáslava je příjmení více osob:

 Pavel Čáslava (* 1945) – český politik
 Petr Čáslava (* 1979) – český lední hokejista

Související články 
 Čáslav (rozcestník)

Externí odkazy